Dean Smith – allenatore di calcio, dirigente sportivo e calciatore inglese
Dean Smith – cestista e allenatore di pallacanestro statunitense
Dean Smith – velocista, stuntman e attore statunitense